У́лица Чиче́рина — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Чичерина — улица в Москве.
 Улица Чичерина — улица в Калуге.
 Улица Чичерина — улица в Оренбурге.
 Улица Чичерина — улица в Тамбове.
 Улица Чичерина — улица в Челябинске.

Украина 
 Улица Чичерина — прежнее название улицы Надежды Алексеенко в Днепре.

Белоруссия 
 Улица Чичерина — улица в Минске.

См. также 
 Чичерин